Дако́та (, Lakota) — название группы племён американских индейцев и их языка/языков (сиуанской семьи), а также ряд производных от этого слова топонимов в США:

 (Собственно) дакота — самоназвание наречия языка сиу, включающего диалекты санти и сиссетон
 Дакота — другое название языка сиу, включающего санти-сиссетон (собственно дакота), янктон-янктонаи (накота) и тетон (лакота).
 Дакотские языки (языки дакота) — группа языков, включающая язык сиу и языки ассинибойн и стони.

Штаты 
 Северная Дакота
 Южная Дакота

Города 
 Дакота (Иллинойс)
 Дакота (Висконсин)
 Дакота (Миннесота)

Имя 
 Дакота Джонсон — американская актриса
 Дакота Блю Ричардс (род. 1994) — английская актриса
 Дакота Гойо (род. 1999) — канадский актёр
 Дакота Фэннинг (род. 1994) — американская актриса
 Дакота — псевдоним певицы Маргариты Герасимович (род. 1990), финалистки «Фабрики звёзд-7», вокалистки панк-рок-группы MONROE.
 Дакота — псевдоним немецкого диджея и продюсера электронной музыки Маркуса Шульца (род. 1975).
 Дакота — псевдоним американской порноактрисы Джанин Линдмалдер (род. 1968).
 Дакота Скай — псевдоним американской порноактрисы Lauren Kaye Scott.

Другое 
 Дакота — здание постройки 1880-х годов в Нью-Йорке; в нём жил и перед ним был убит Джон Леннон.
 Дуглас ДС-3 «Дакота» — американский самолёт.
 «Dakota» — сингл рок-группы Stereophonics (2005).
 Линкоры типа Южная Дакота (ВМВ)
 Линкоры типа Южная Дакота (ПМВ)

См. также 
 
 
 Выход индейцев Лакота из состава США

Примечания